Дзантиев — осетинская фамилия. Известные носители:
 Дзантиев, Анатолий Александрович — русский советский писатель и литературовед, член СХ СССР и СПР
 Дзантиев, Казбек Борисович (1952—2011) — генерал-лейтенант, министр внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания в 1996—2004 гг.
 Дзантиев, Сергей Шамильевич (род. 1962) — российский политик, глава администрации города Владикавказ с июня 2010 года.
 Дзантиев, Юрий Александрович (1930—2000) — советский осетинский живописец.